Waltonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Waltonville (Illinois)
 Waltonville (Pennsylvania)